Randolph steht für:
 Randolph (Name), Vor- und Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 USS Randolph (CV-15), Flugzeugträger
 Randolph Air Force Base, Luftwaffenstützpunkt der United States Air Force
 Randolph Works, britischer Autohersteller

Randolph ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Randolph (Alabama)
 Randolph (Arizona)
 Randolph (Illinois)
 Randolph (Indiana)
 Randolph (Iowa)
 Randolph (Kalifornien)
 Randolph (Kansas)
 Randolph (Kentucky)
 Randolph (Louisiana)
 Randolph (Maine)
 Randolph (Massachusetts)
 Randolph (Minnesota)
 Randolph (Mississippi)
 Randolph (Missouri)
 Randolph (Nebraska)
 Randolph (New Hampshire)
 Randolph (New Jersey)
 Randolph (New York)
 Randolph (Ohio)
 Randolph (Oregon)
 Randolph (Pennsylvania)
 Randolph (South Dakota)
 Randolph (Tennessee)
 Randolph (Texas)
 Randolph (Utah)
 Randolph (Vermont)
 Randolph (Virginia)
 Randolph (Wisconsin), im Columbia und im Dodge County
 Randolph (Town), Town(ship) im Columbia County
 Randolph Center, Vermont
 Randolph Corner, Virginia
 Randolph Hill, New Hampshire
 Randolph Hills, Maryland
 Randolph Springs, Missouri
 Randolph Village, Maryland

Siehe auch:
 Randolf
 Randolph County